EG steht für:
 Ägypten, nach dem Ländercode ISO 3166-1
 British Eagle International Airlines, ICAO- und IATA-Code der ehemaligen britischen Fluggesellschaft
 EG Autocraft, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 EG (Zeitschrift), eine Zeitschrift für Schachstudien
 Eigentümergemeinschaft, siehe Wohnungseigentümergemeinschaft
 Einfuhrgenehmigung
 Einführungsgesetz
 Einsparungsgesetz
 Empfangsgebäude
 Emschergenossenschaft
 Encyclopedia Galactica
 Ende Gelände, europaweites Bündnis von Menschen aus verschiedenen sozialen Bewegungen der Anti-Atom- und Anti-Kohlekraft-Bewegung
 Entgeltgruppe, siehe Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder #Entgelttabelle
 Bundesentschädigungsgesetz
 Envelope Generator, siehe ADSR
 Erdgeschoss in Gebäuden, siehe Geschoss (Architektur)
 Ermittlungsgruppe im polizeilichen Fachjargon, siehe auch Sonderkommission
 Ernährungswissenschaftliches Gymnasium, siehe Berufliches Gymnasium
 Erwägungsgrund, eine in der Präambel eines Rechtstextes angeführte Begründung für die Bestimmungen des rechtsverbindlichen Teils
 Ethylenglycol
 Europäische Gemeinschaft, die frühere Europäische Wirtschaftsgemeinschaft
 Europäische Gemeinschaften (Europäische Gemeinschaft, Europäische Atomgemeinschaft), Vorläufer der EU
 Evangelische Gesellschaft für Deutschland, oftmals mit EG abgekürzt
 Evangelisches Gesangbuch der deutschsprachigen Evangelischen Gemeinden in Deutschland, Elsaß-Lothringen, Österreich und Luxemburg
 Evil Geniuses, ein amerikanischer E-Sport-Clan
 Gelsenkirchen Hauptbahnhof nach DS 100
 Präfix für das Vereinigte Königreich bei ICAO-Flugplatzcodes
 Jakowlew EG, sowjetischer Hubschrauber
 Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, früher auch abgekürzt als EGV, 2009 abgelöst durch den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union

EG als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Landkreis Rottal-Inn (für Eggenfelden)
 Großbritannien: Chelmsford
 Schweden: Diplomatenkennzeichen für Schweden

Eg ist der Familienname folgender Personen:
 Niklas Eg (* 1995), dänischer Radrennfahrer

eG bzw. e. G. steht für:
 eingetragene Genossenschaft, siehe Genossenschaft #Rechtsform

eg steht für:
 easy game im Computerspieler-Jargon
 .eg, die Top-Level-Domain von Ägypten

e.g. steht für:
 exempli gratia (= zum Beispiel), siehe Liste lateinischer Phrasen/E#Exempli gratia

Siehe auch:

Abkürzung